Фонта́ны Санкт-Петербу́рга — неотъемлемая часть Санкт-Петербурга, они имеют богатую историю и большое культурное значение, формируя облик города.

Сооружение первых фонтанов в Санкт-Петербурге началось в 1705 году в Летнем саду. Идея их создания принадлежит Петру I. В середине XVIII века фонтаны появились в дворянских усадьбах, размещавшихся по берегам Фонтанки и Мойки. Старейшими сохранившимися в городе фонтанами являются фонтаны-поилки вдоль бывшей Царскосельской дороги, которые были построены в первом десятилетии XIX века.

Усиление интереса к фонтанным сооружениям города отмечалось во второй половине XIX — начале XX века, а также в 1930-е и 1950-е годы. Тогда были построены фонтаны в партерном саду Смольного (1934 год) и мемориальный фонтан «Слава» («Венок Славы») в Московском парке Победы (1945 год). Также было сооружено множество типовых фонтанчиков на дворовых территориях, многие из которых, как и окружающие их беседки, скамейки, павильоны, пришли в неудовлетворительное состояние и требуют восстановления. Из 387 городских фонтанов, инвентаризированных в 1977 году, работающими были лишь около двадцати. Многие из фонтанов 1970-х и 1980-х годов постройки также находятся в нерабочем состоянии. Это фонтаны у кинотеатра «Буревестник», у гостиницы «Карелия», у больниц на улице Вавиловых, проспекте Динамо и проспекте Луначарского и многие другие.

В середине 2019 года по поручению губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова была запущена общегородская программа возрождения фонтанов, в рамках которой планируется восстановить фонтанный фонд города к 2024 году. По состоянию на 2021 год в хозяйственном ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» находилось 111 фонтанов. Всего в сезоне 2021 года работало 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса.

Фонтаны в Санкт-Петербурге

Фонтаны Летнего сада

Фонтаны в садах, парках и скверах 
Отсортированы сначала по названию парка/сада/сквера, затем, при отсутствии названия, по локации или адресу

Городские фонтаны 
Отсортированы по адресу (точному или описательному)

Дворовые фонтаны 
Фонтаны на придомовых или закрытых территориях. Отсортированы по адресу ближайшего дома (домов)

Стенные фонтаны 
Отсортированы по адресу здания

Фонтаны-охладители 
Фонтаны в контурах охлаждения при больницах и предприятиях. Отсортированы по адресу учреждения

Фонтаны Петергофа

Верхний сад 
 Фонтан «Дубовый»
 Фонтаны Квадратных прудов
 Фонтан «Межеумный»
 Фонтан «Нептун»

Нижний парк 
 Большой каскад
 Каскад «Золотая гора»
 Каскад «Шахматная гора»
 Львиный каскад
 Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва»
 Оранжерейный фонтан
 Римские фонтаны
 Фонтаны «Чаши» (Итальянский и Французский)
 Террасные фонтаны
 Аллея фонтанов
 Фонтаны «Адам» и «Ева»
 Фонтан «Данаида»
 Фонтан «Нимфа»
 Фонтаны-шутихи «Водяная дорога», «Дубок», «Ёлочки», «Зонтик», «Диванчики»
 Фонтан «Фаворитка»
 Фонтан «Китовый»
 Фонтан «Сноп»
 Фонтаны «Колокола»
 Фонтан «Раковина»
 Фонтан «Солнце»
 Фонтан «Пирамида»
 Фонтан Восточного лабиринта
 Менажерные фонтаны
 Фонтаны «Тритон с колоколом»

Прочие 
 Фонтан на Торговой площади
 Фонтан в комплексе бывших дворцовых конюшен

Фонтаны в пригородах Санкт-Петербурга

Фонтаны Зеленогорска

Фонтаны Колпино

Фонтаны Комарово

Фонтаны Кронштадта

Фонтаны Ломоносова

Фонтаны Пушкина

Фонтаны Сестрорецка

Фонтаны Стрельны

Другие пригороды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Карта фонтанов на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
 GdeFontan.ru — проект по восстановлению фонтанов в Санкт-Петербурге 
 Фонтаны Санкт-Петербурга // Привет, Петербург
 Фонтаны Санкт-Петербурга // Независимый Петербург. Форум
 «Напевает нам фонтан…» // Ваш досуг
 В Петербурге возродят 22 заброшенных фонтана во дворах // Канонер
 «Канонер» подсчитал неработающие фонтаны Петербурга // Канонер
 Фонтаны в Санкт-Петербурге // RusCatalog
 Новые фонтаны // Мастер Фонтан

 
Санкт-Петербург
Списки зданий и сооружений Санкт-Петербурга